Конь Рыжий — второй из четырёх Всадников Апокалипсиса Иоанна Богослова.
 Конь рыжий (Гуль) — книга белоэмигранта Романа Гуля, опубликованная в Нью-Йорке в 1952 году.
 Конь рыжий. Сказание о людях тайги — роман Алексея Черкасова, был издан в Красноярске в 1972.
 Конь рыжий. Записки контрреволюционера — предпоследняя книга украинского политика и государственного деятеля Евгения Кушнарёва, 2005.

 Рыжий конь (песня) — песня Л. Дербенёва, исполняемая Михаилом Боярским, 1980.

См. также